

Albo d'oro 
Elenco dei vincitori delle 107 finali di Coppa di Norvegia disputate dal 1902 ad oggi. I club provenienti dal Nord-Norge hanno iniziato a partecipare nel 1963.

Vittorie per club

Coppe di Norvegia per città 

Coppa di Norvegia